Битва за Мекку — состоялась близ Мекки на территории современной Саудовской Аравии после падения Таифа королю Абдулазизу Ибн Сауду во время кампании последнего по завоеванию королевства Хиджаз.

Король Хуссейн бин Али бежал из Мекки в Джидду, оставив после себя много оружия в кишле Мекки, которые были захвачены саудовскими войсками. Битва при Мекке окончилась поражением Хашимитов от саудовцев и союзных им Ихванов.

Хуссейн опять бежал — сначала в Акабу, потом на Кипр, объявив своего сына Али бин Хуссейна королем Хиджаза.

Литература 
 Al-Harbi, Dalal: King Abdulaziz and his Strategies to deal with events : Events of Jeddah. 2003, King Abdulaziz national library. ISBN 9960-624-88-9
 From Bullard to Mr Chamberlain. Mecca, 1924 September.
 Madawi al-Rasheed (2002). A History of Saudi Arabia. Cambridge University Press. p. 46. ISBN 9780521644129.

Сражения Саудовской Аравии
Конфликты 1924 года
История Мекки